Сијенега де Зиматлан има више значења:

 Општина Сијенега де Зиматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенега де Зиматлан (Сијенега де Зиматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику